Municipio de Pierce puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pierce (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Pierce (condado de DeKalb, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Pierce (condado de Washington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Pierce (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Pierce (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Pierce (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Pierce (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.
 Municipio de Pierce (condado de Clermont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clermont.